Rippin bezeichnet:
 Andrew Rippin (1950–2016), kanadischer Islamwissenschaftler und Hochschullehrer

 deutscher Name der polnischen Stadt Rypin in den Jahren 1942 bis 1945